Inside Story est un album de Grace Jones sorti le .

Liste des titres 
Face 1
 I'm Not Perfect (But I'm Perfect For You)
 Hollywood Liar
 Chan Hitchnikes to Shangai
 Victor should have been a Jazz Musician
 Party Girl
Face 2
 Crush
 Barefoot in Beverly Hills
 Scary but fun
 White Collar Crime
 Inside Story

Album musical sorti en 1986
Album produit par Nile Rodgers